

Carriera

Club 
Era stato in un club angolano, nelle giovanili del SV Schalkhaar.

Nell'estate del 2010 approda al club polacco Arka Gdynia, firmando un biennale.

Debutta il 22 settembre 2010 in Puchar Polski nella sconfitta fuori casa per 2-1 contro l'Ostrowiec Świętokrzyski.
Debutta in campionato il 25 settembre 2010 nella sconfitta fuori casa per 2-0 contro il KS Cracovia.

Note

Collegamenti esterni